Alec Smith peut désigner les personnes suivantes :
 (1873–1908), footballeur anglais
Alec Smith (1949–2006), fut un fermier et militant rhodésien.
 (), syndicaliste anglais